Try kan syfta på:

 Try – arter i släktet Tryar
 Try (låt av Lissi Dancefloor Disaster) – en låt av Lissi Dancefloor Disaster
 Try (låt av Nelly Furtado) – en låt från 2004 av Nelly Furtado
 Try, Try, Try  – en låt av den amerikanska rockgruppen The Smashing Pumpkins
 TRY – valutakod för turkisk lira

Personer
 Henrik De Try (död 1669), en svensk industriman